Jiřetín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jiřetín pod Jedlovou, ort, Ústí nad Labem, Okres Děčín, 
 Jiřetín pod Bukovou, ort, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar